Chris Wolfe ist ein US-amerikanischer Astronom und Asteroidenentdecker.

Während seines Studiums am Rose-Hulman Institute of Technology in Terre Haute entdeckte er in den Jahren 2000 und 2001 insgesamt 28 Asteroiden.

Einzelnachweise 

Astronom (21. Jahrhundert)
US-Amerikaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann